ТСП — многозначная аббревиатура:
 ТСП — тактико-специальная подготовка
 ТСП — танки сопровождения пехоты
 ТСП — танко-самоходный полк
 ТСП — твердосмазочное покрытие
 ТСП — Телепорт Санкт-Петербург
 ТСП — теория случайных процессов
 ТСП — термопреобразователь сопротивления
 ТСП — термопреобразователь сопротивления платиновый
 ТСП — термостабилизированная панель
 ТСП — территориальное структурное подразделение
 ТСП — техническая спецификация
 ТСП — технические средства политработы
 ТСП — технические средства пропаганды
 ТСП — технологическая сеть проектирования
 ТСП — технологические средства производства
 ТСП — технология строительного производства
 ТСП — товарно-сервисное предприятие
 ТСП — товарно-сырьевое производство
 ТСП — тонкослоистое переслаивание
 ТСП — торгово-сервисное предприятие

См. также 
  — аббревиатура латиницей